Эрменгол VI Кастилец (; ок. 1095 — ) — граф Урхеля с 1102 года. Представитель Барселонской династии, сын Эрменгола V и его жены Марии Перес.

Воспитывался у матери в Вальядолиде, отсюда прозвище «Кастилец». После смерти отца до 1109 года находился под опекой графа Педро Ансуреса — своего деда по материнской линии. Фактически Урхелем правили Геро II де Кабрера и граф Барселоны Раймонд-Беренгер II. С их помощью был завоёван Балакер (1106), ставший столицей графства.

Самостоятельно Эрменгол VI правил с 1115 года.

По договору от 23 января 1133 года за 1200 су уступил епископу урхельскому сеньориальные права на долины Андорры.

В 1146—1149 годах участвовал в Реконкисте, во взятии Кордовы, Калатравы и Альмерии.

Первой женой Эрменгола VI была Арсенда, дочь Геро II де Кабрера, виконта Жероны (развод). Дети:
 Эрменгол VII (ум. 11 августа 1184), граф Урхеля.
 Изабелла Сибилла, муж — виконт Кардоны Рамон Фольк III.
 Эстефания, муж — Арно Мирон I, граф де Пальярс-Хусса.
 дочь, муж — Гиллем де Сан-Мартин.

Вторая жена (свадьба — не позднее 1135)— Эльвира Родригес, дочь Родриго Гонсалеса де Лара. Дочь:
 Мария, муж — Лопе Лопес де Бискайя, сеньор де Миранда де Эбро.

Также у Эрменгола VI было несколько (не меньше двух) незаконнорожденных детей.

Источники 
 D. W. Lomax: Catalans in the Leonese empire, In: Bulletin of Hispanic Studies, Vol. 59 (1982), S. 191—197.
 Simon Barton: The Count, the Bishop and the Abbot: Armengol VI of Urgel and the Abbey of Valladolid, In: The English Historical Review, Vol. 111 (1996), S. 85-103.
 Jéronimo Zurita, Anales de la corona de Aragón, hrsg. von Ángel Canellas López (1967), Bd. 1, Lib. 2, § 15.
 Historia de la Corona de Aragón: Crónica de San Juan de la Peña: Part aragonesa, hrsg. von T. Ximénez de Embún y Val (1876), § 31, S. 120.
 http://fmg.ac/Projects/MedLands/CATALAN%20NOBILITY.htm#ArmengolVIUrgeldied1154B
 Roland Viader. L’Andorre du IXe au XIVe siècle: montagne, féodalité et communautés

Правители Европы XII века
Графы Урхеля
Барселонский дом